

Населені пункти та їхні частини
 Вонсош — місто в Ґуровському повіті Нижньосілезького воєводства
 Вонсош — гміна в Ґраєвському повіті Підляського воєводства
 Вонсош — гміна в Ґуровському повіті Нижньосілезького воєводства
 Вонсош — село в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вонсош — село в гміні Вонсош Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Вонсош — село в гміні Конописька Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Вонсош — село в гміні Конецполь Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Вонсош — село в гміні Фалкув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Вонсош — село в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Вонсош — село в гміні Злотув Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Вонсош — частина міста Кельців у Свентокшиському воєводстві
 Вонсош — частина села Роґолін у гміні Радзанув Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Вонсош — колонія в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Вонсош — осада в гміні Попув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Вонсош — осада в гміні Злоценець Дравського повіту Західнопоморського воєводства

Див. також 
 Вонсош (Гуровський повіт)

Примітки